Claudius — римский император
 Claudius — монотипичный род иловых черепах из Центральной Америки
 Claudius — род насекомых семейства настоящих пилильщиков